Landtagswahlkreis 141 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Soest II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Bielefeld-Stadt I (1975)
 Landtagswahlkreis Bielefeld-Stadt II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Herford-Stadt und Land-Süd (1947 bis 1962)